Пратв'є́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 36 км на схід від Тулузи, 39 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 53 осіб у працездатному віці (15-64 років) 39 були активні, 14 — неактивні (показник активності 73,6%, у 1999 році було 75,9%). З 39 активних працювало 38 осіб (18 чоловіків та 20 жінок), безробітних було 1 (0 чоловіків та 1 жінка). Серед 14 неактивних 6 осіб було учнями чи студентами, 5 — пенсіонерами, 3 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пратв'єль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн